Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Advanta Championships 2005 des Damentennis. Insgesamt nahmen 32 Spielerinnen im Einzel und vier Paarungen im Doppel an der Qualifikation teil, die von 28. bis 30. Oktober 2005 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2005
Tennisturnier in Philadelphia